Zeldin ist der Familienname folgender Personen
 Lee Zeldin (* 1980), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Zeldin (* 1933), britischer Historiker, Soziologe und Philosoph